Українська Національна Партія (1890-і) - недовго існуюча партія в Наддніпрянщині, одна з перших спроб утворити українську соціалістичну партію.
 Українська національна партія (1927—1938) — єдина легальна українська політична партія в Румунії,  що діяла у 1927—1938 роках.
 Українська національна партія (1961—1962) — нелегальна політична організація, діяла на Західній Україні у 1961—1962 роках. Складалась лише з декількох чоловік, які були заарештовані та засуджені.
 Українська національна партія (1989—1992) — українська націоналістична партія. Була заснована у Львові у 1989 році за ініціативи радянського дисидента Григорія Приходька.